Piotr Skowron (ur. 1985) – polski informatyk, doktor habilitowany nauk ścisłych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego
 Piotr Skowron – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 Piotr Skowron (ur. 1984) – polski grafik